Gradišče (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
 Gradišče (Kozje), een plaats in de Sloveense gemeente Kozje
 Gradišče (Slovenj Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenj Gradec
 Gradišče (Tišina), een plaats in de Sloveense gemeente Tišina
 Gradišče (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče
 Gradišče (Videm), een plaats in de Sloveense gemeente Videm
 Gradišče (Šmartno pri Litiji), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji